Pierreuse, un quartier de Liège, en Belgique.
 La rue Pierreuse, une rue du quartier précédent.
 La Pierreuse (Vaud), une réserve naturelle dans le canton de Vaud, en Suisse.
Rivière Pierreuse (rivière Désert), un affluent de la rivière Désert), coulant dans la municipalité de Montcerf-Lytton, dans la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, en Outaouais, au Québec, au Canada.
 Une pierreuse est, au , une prostituée qui arpente les trottoirs (la pierre), reconnaissable à ses pieds rugueux et ses chevilles gonflées